Nacionalitat:
Una dona de Xile
La nacionalitat d'una persona de Xile

 Música:
Xilena o cueca, el ball nacional de Xile
Xilena (gènere musical), gènere musical mexicà de la regió de la Costa Chica dels estats de Guerrero i Oaxaca

 Altres:
Xilena (futbol), un xut particular en futbol
Xilena o ensalada xilena, preparada amb tomàquet i ceba